Iron River kan syfta på följande platser:

USA 

 Iron River, Michigan, ort i Iron County, 
 Iron River, Wisconsin, ort i Bayfield County,